Giotto se poate referi la:
 Pictorul florentin Giotto di Bondone (1267-1337);
 Asteroidul din centura principală, 7367 Giotto;
 Sonda spațială europeană Giotto.